Indonesië
 Kejajar (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Kejajar (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java